Breeveld (woonplaats); een woonplaats in de gemeente Woerden, in de Nederlandse provincie Utrecht
Breeveld (bedrijventerrein); een bedrijventerrein in Woerden, in de Nederlandse provincie Utrecht

Personen met als achternaam Breeveld
 Borger Breeveld (*1944), Surinaams acteur
 Carl Breeveld (*1955), Surinaams theoloog en politicus
 Hans Breeveld (*1950), Surinaams politicus en politicoloog
 Manoushka Zeegelaar Breeveld (*1970), Nederlandse actrice
 Nicandro Breeveld (*1986), Nederlands profvoetballer van Surinaamse afkomst
 Waldi Breeveld (* ±1940), Surinaams activist